Graham River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Graham River (Halfway River), in British Columbia
 Graham River (Nova Scotia), auf Cape Breton Island in Nova Scotia

in Neuseeland:
 Graham River (Tasman), Fluss im Tasman District auf der Südinsel von Neuseeland